RTS — аббревиатура:
 Стратегия в реальном времени () — жанр компьютерных игр
 Фондовая биржа РТС ()
 Return to Sender — Возврат отправителю
 Request To Send — запрос на отправку в беспроводных сетях